Ehrensberger Bach ist ein Gewässername:

 Ehrensberger Bach (Bellamonter Rottum), rechter Zufluss der Bellamonter Rottum in Rottum, Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ehrensberger Bach (Haisterbach), rechter Zufluss des Haisterbachs (als Osterhofer Ach zur Umlach) bei Hittisweiler, Stadtteil Haisterkirch, Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg